Степан Карлович Глусь (; род. 2 августа 1947, с. Маниковцы, Деражнянский район, Хмельницкая область) — украинский бизнесмен и политик. Бывший народный депутат Украины.

Образование 
Окончил Львовский техникум пищевой промышленности; Киевский технологический институт пищевой промышленности.

Карьера 
С 1987 года — директор ГП «Немировский спиртовой завод». Был членом ВО «Батькивщина».

Заслуженный работник промышленности Украины (2005).

С 2006 по 2007 год — народный депутат Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко, № 108 в списке. Член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

С 2007 по 2012 год — народный депутат Украины VI созыва от Блока Юлии Тимошенко, № 108 в списке. Заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Член депутатской фракции Партии регионов с 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Верховна Рада України  
 Довідка: Глусь Степан Карлович  

Выпускники Национального университета пищевых технологий
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Члены «Батькивщины»
Предприниматели Украины